Gunnar, al Cant dels Nibelungs, fill de Cremilde, els seus germans són Gudrun i Hogni el seu mig germà és Gutthorm.
 Gunnar Asmussen (Århus, 1944), ciclista danès 
 Gunnar Bakke (1959), polític noruec del Partit del Progrés 
 Gunnar Eriksson (Mora, 1921 - 1982), esquiador de fons suec que destacà a la dècada del 1940 
 Gunnar Gren, futbolista suec i entrenador de futbol
 Gunnar Gunnarson, escriptor islandès
 Gunnar Hökmark, polític suec i membre del Parlament Europeu
 Gunnar Myrdal (Gagnef, 1898 - Danderyd, 1987), economista, polític i professor universitari suec 
 Gunnar Nilsson, pilot de curses automobilístiques suec que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 Gunnar Nordahl (Hörnefors, 1921 - L'Alguer, 1995), futbolista suec i entrenador de futbol
 Gunnar Setterwall (Estocolm, Suècia, 1881 - 1928), tennista suec 
 Gunnar Sköld (Västerås, 1894 - 1971), ciclista suec 
 Gunnar Thoroddsen, primer ministre islandès
 Gunnar Vingren, missioner evangelista pentecostal suec
 Gunnar Gundersen (Bordeus, 1882 - Melbourne, 1943), mestre d'escacs australià 
 Bengt Gunnar Ekelöf, escriptor suec
 Erik Gunnar Asplund (1885 – 1940), arquitecte suec 
 Nils Gunnar Lindström (Eksjö, 1896 - 1951), llançador de javelina suec 
 Frans Gunnar Bengtsson (Tåsjö, Escània, 1894 - Estocolm, 1954), escriptor suec 
 Ole Gunnar Solskjær (Kristiansund, Noruega, 1973), futbolista noruec que ocupava la posició de davanter 
 Per-Gunnar Andersson (Årjäng, Suècia, 1980), pilot de ral·lis suec